Cable News Network Brazil (, сокращённо CNN BR) — бразильский платный новостной телеканал. Телеканал начал свою работу 15 марта 2020 года, CNN Brazil принадлежит Novus Media, совместному предприятию Дугласа Таволаро, бывшего руководителя отдела новостей RecordTV, и Рубенса Менина, владельца MRV Engenharia. Novus Media имеет лицензионное соглашение с оригинальным каналом CNN, принадлежащим Warner Bros. Discovery. CNN Brazil является второй местной франшизой CNN в Южной Америке после CNN Chile.

Главный офис канала находится в Сан-Паулу , с офисами в Рио-де-Жанейро и Бразилиа, есть также международные бюро из почти 400 журналистами . Ранее, в 2017 году, канал сотрудничал с RedeTV! и Simba Content, основанным SBT и RecordTV, который не имел успеха.

Программы транслируются 24 часа в сутки по сети цифрового наземного телевидения, провайдеров платного телевидения в Бразилии; и услуги трансляции в прямом эфире для зарубежных зрителей.

Сотрудники CNN Brazil 

 Анкеры

 Ведущие

 Аналитики

 Комментаторы

 Александр Шварцман (экономика)
 Антонио Батиста да Силва Джуниор (бизнес и менеджмент)
 Aod Cunha (экономика)
 Кармем Перес (экономика и агробизнес)
 Клаудия Костин (образование)
 Даниэль Кастанхо (компании, бизнес и менеджмент)
 Эрика Бечара (окружающая среда)
 Фернандо Гомес (здоровье)
 Жоао Карлос Мартинс (культура)
 Маркос Фава Невес (экономика и агробизнес)
 Маурисио Пестана (право и инклюзия)
 Неко Сетубал (менеджмент и инклюзия)
 Нина Силва (предпринимательство и разнообразие)
 Патрисия Травассош (технология)
 Ренан Киналья (разнообразие)
 Рубенс Барбоза (Бразилия в мире)
 Серхио Вейл (экономика)

 Корреспонденты

 Америко Мартинс (Лондон)
 Флавия Дуарте (Лондон)
 Мариана Джанякомо (Нью-Йорк)

 Репортеры

 Бывшие интегранты

Программы 

 CNN Brasil Soft

 Бывшие программы

Примечания

Ссылки 
  

CNN
Телеканалы Бразилии